Toponímia:
 Barneville-la-Bertran
 Can Bertran, diversos indrets
 Can Bertran (Arnes), casa al municipi d'Arnes (Terra Alta) 
 Can Bertran (Ripollet), edifici a Ripollet (Vallès Occidental) 
 Casa Bertran (l'Arboç), edifici a l'Arboç 
 Can Bertran (Santa Eugènia de Berga), masia a la parròquia de Santa Eugènia de Berga 
 Fàbrica Bertran, fàbrica d'olis i sabons, fundada per Francesc de P. Bertran Blanc 
 Mas de Bertran
 Mas Bertran (Torrelles de Foix)
 Font d'en Bertran, font al terme municipal d'Anglès, comarca de la Selva (Girona)
 Serrat del Bertran, serra al municipi de la Vall de Bianya a la comarca de la Garrotxa
 Turó de Can Bertran, muntanya al municipi de les Franqueses del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental 
 Sant Bertran de Comenge, municipi al departament francès de l'Alta Garona

 Biografies:
 Bertran de Garrigues (Garrigues, Gard,  - Abadia de Boschet, Droma, 1230), frare dominic 
 Bertran de Provença, diversos personatges
 Bertran IV de la Tour
 Bertran V de la Tour (?-1461), senyor de la Tour
 Bertran VI de la Tour o Bertran II d'Alvèrnia (1417 - 1497), comte d'Alvèrnia, comte de Boulogne
 Bertran I de Forcalquier
 Bertran II de Forcalquier (?-1207), comte de Forcalquier (1144 /1151 -1207)
 Bertran de Sant Gèli, Bertran de Tolosa o Bertran I de Tolosa (~1065 -1112), comte de Tolosa, de Rouergue i Sant Gèli 
 Bertran I dels Baus 
 Bertran I de Provença (mort després de 1081) fou comte de Provença de 1063 fins
 Bertran II de Provença (? - 1093), marquès de Provença (1063-1093)
 Àngel Bertran i Montserrat (Cervelló, 1922 - Barcelona, 1995), pintor
 Andreu Bertran, President de la Generalitat de Catalunya (1416-19), Bisbe de Barcelona (1416-1420 i 1431-1433) i de Girona
 Èric Bertran i Martínez
 Josep Bertran i Musitu (Montpeller, 1875 - Barcelona, 1957), advocat i polític català 
 Josep Bertran i Ros
 Josep Maria Bertran i Soler (l'Espluga de Francolí, 1945), metge i polític català, senador en la IV i V legislatures 
 Joan Bertran, diversos personatges 
 Lluís Bertran
 Sant Bertran, diversos personatges
 Pau Bertran i Bros (Collbató, 1853 - Esparreguera, 1891), folklorista i poeta català 
 Pep Bertran (Mataró, Maresme, 1971), escriptor català 
 Lloll Bertran o Maria Dolors Bertran (Igualada, 1957), actriu i cantant catalana 
 Bernat Bertran (Barcelona, 1774 – Mataró, 1815), compositor català 
 Ramon Bertran i Nat (Surp, Pallars Sobirà, 1855 - La Seu d'Urgell, Alt Urgell, 1936), mestre d'escola 
 Xavier Bertran i Solé
 Joan Bertran i Rusca (Barcelona, 1931), jesuïta i químic català 
 Bertran de Mont-rodon (? - 1384), bisbe de Girona 
 Pere Bertran (Regne de València, segles XIV - XV), jurista valencià 
 Felip Bertran i d'Amat (Barcelona, 1835 - 1911), jurisconsult, historiador i polític barceloní 
 Manuel Bertran i Pujol, compositor de sardanes 
 Manuel Bertran i Oriola
 Miquel Bertran i Oleart (Sabadell, 1891 - Tulacingo, Hidalgo, Mèxic, 1958), darrer alcalde republicà de Sabadell 
 Marc Bertran i Vilanova (la Pobla de Segur, 1982), futbolista català que ocupa la posició de lateral
 Moisès Bertran i Ventejo (Mataró, 1967), compositor català 
 Frares Bertran, Capdebou i Ventayol (~1520, Alcúdia, Mallorca- Japó, 1582), màrtirs al Japó Aquests tres frares
 Maria Raimonda Bertran Codina
 Enric Bertran de Balanda
 Anna Bertran (Vilamaniscle, 1982), actriu catalana 
 Eduard Bertran i Rubio (Saragossa, 1838 - Barcelona, 1909), metge i escriptor, un dels primers conreadors de la neurologia a Catalunya 
 Jaume Bertran (Mallorca?, segle XV), cartògraf del qual es conserven tres cartes portolanes 
 Joan Bertran Borràs (Reus, 1906-1965), alcalde de Reus 
 Joan Bertran i Casals (Barcelona), escaquista i directiu d'escacs 
 Enric Bertrán Campañá (Barcelona, 1960), nedador i waterpolista i dirigent esportiu 
 Tomàs Bertran i Soler (Barcelona, 1791- ? 1859), polític i escriptor 
 Uriel Bertran i Arrué
 Jaume Bertran i Estapé (el Masnou, ? - 1945), capità de vaixell i cronista local.